Amerikai Egyesült Államnok
Baldwin Park (Kalifornia)
Baldwin Park (Missouri)